O Grande Gatsby (romance), a obra de F. Scott Fitzgerald (original:The Great Gatsby)
 The Great Gatsby (1926), filme com Warner Baxter e Lois Wilson
 The Great Gatsby, filme com Alan Ladd e Betty Field
 O Grande Gatsby (1974), filme com Robert Redford e Mia Farrow (original:The Great Gatsby)
 The Great Gatsby (2000), telefilme com Mira Sorvino
 O Grande Gatsby (2013), filme com Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire e Carey Mulligan (original:The Great Gatsby)

Desambiguações de artes